Sicherheit steht für:

 Sicherheit, Begriff der Risiko- und Gefahrenvermeidung
 Informationssicherheit
 Straßenverkehrssicherheit, Gefahrenvermeidung auf Verkehrswegen
 Sicherheit (Leistungsgegenstand), durch Sicherheitsleistung (beispielsweise Hinterlegung oder Pfändung) zur Verfügung gestellte Vermögenswerte oder -rechte
 Kreditsicherheit, siehe Kreditsicherung
 Prozesskostensicherheit, siehe Aktorische Kaution
 Gewissheit, subjektive Überzeugung oder Wahrscheinlichkeit im mathematischen Sinne

Siehe auch:

 Security – Safety (englische Entsprechungen)
 Sûreté